Piet de Wit (textielbaron)
 Piet de Wit (wielrenner) (*1946)